est un terme venant du latin  : « mot ». Employé comme adverbe, ce terme veut dire « mot pour mot », « textuellement » ou « texto ». Employé comme nom commun (au masculin), il désigne la citation textuelle, mot à mot, d'un entretien, d'une allocution, d'un discours.

Spécialement, il désigne le compte rendu complet et fidèle rédigé par une partie dans une conversation diplomatique ou juridique à son seul usage mémoriel.

Verbatim peut également désigner :
 Verbatim, une entreprise d'informatique qui produit notamment des CD et des DVD ;
 Verbatim, un livre de Jacques Attali.

Locution ou expression latine